Подлесово — название нескольких населённых пунктов:
 Подлесово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Подлесово — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.